Ephyra ist:

 Ephyra (Okeanide), eine Okeanide in der griechischen Mythologie
 Ephyralarve, eine Larvenform der Schirmqualle
 Ephyra Lake, See in der Ostantarktis

In der antiken Geographie:
 Ephyra, Stadt in Epirus
 Ephyra (Korinth), alter Name von Korinth, auch Ephyraea
 Ephyra (Elis), Stadt in Elis
 Ephyra (Thessalien), Stadt in Thessalien, heute Krannonas in der Präfektur Larisa
 Ephyra (Ätolien), Stadt in Ätolien
 Ephyra (Sikyonia), Dorf in Sikyonien
 Insel der Kykladen, heute Andimilos